Бори́с Соломо́нович Ва́льбе (, Шепетовка, Волынская губерния — 26 января 1966, Ленинград) — советский  и . Член Союза писателей СССР.

Биография 
По образованию юрист. В 1917—1920 годах учился на юридическом факультете Института международного права в Петрограде.

Печататься начал в 1910 году в «Одесском листке». Автор книг, посвящённых жизни и творчеству Джона Рида (1930), Николая Помяловского (1936, серия «Жизнь замечательных людей»), Алексея Чапыгина (1959), статей о русских классиках.

В 1949 году был арестован и приговорён к 10 годам заключения; содержался в Чистюньлаге и в лагере Араличевскстрой. Освобождён в 1955 году; позже реабилитирован.

Похоронен на .

Семья 
Брат — Вальбе, Иоэль (1898- 1982 יואל ול) — израильский композитор, музыковед.

Дочь — Руфь, (5.7.1925 — 1.12.2012), литературовед, исследователь творческого наследия Ариадны Сергеевны Эфрон; член Санкт-Петербургского общества «Мемориал».

Изданные книги 
Источник — Электронные каталоги РНБ

Примечания

Литература 
 
 Писатели Ленинграда. — Ленинград, 1964.
 Каталог «Жизнь замечательных людей». — 3-е изд. — М., 1987. — С. 201.
 Бельчиков Н. Книга о Помяловском // Литературная учёба. — 1937. — № 5.

Выпускники вузов Санкт-Петербурга
Члены Союза писателей СССР
Заключённые ГУЛАГа
Реабилитированные в СССР
Жители «дома Бенуа»
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР